Zenionidae är en familj av fiskar. Zenionidae ingår i ordningen sanktpersfiskartade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Zenionidae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sanktpersfiskartade fiskar
Zenionidae